Ein Konrad-Adenauer-Ufer, benannt nach Konrad Adenauer, gibt es an folgenden Orten:

 Koblenz, als Teil der Rheinanlagen
 Konrad-Adenauer-Ufer (Köln)